Автомир:
 Автомир — российский автодилер
 Автомир — издательство
 Автомир — журнал